Nederlands persoon
 Wim Kok (1938-2018), minister-president van 1994-2002
 Wim Kok (scheidsrechter) (1950), arbiter voetbaleredivisie in seizoen 1988/89
 Willem Kok (classicus) (1903–1969), leraar Grieks en directeur van de Fryske Akademy